Whitton (Durham)
 Whitton (Herefordshire), een plaats in het Engelse graafschap Herefordshire
 Whitton (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Whitton (London)
 Whitton (Shropshire), een plaats in het Engelse graafschap Shropshire
 Whitton (Ipswich), wijk in Ipswich, Suffolk
 Whitton (Mid Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
 Whitton (Waveney), wijk in Lowestoft, Suffolk
 Whitton (Northumberland), een plaats in het Engelse graafschap Northumberland
 Whitton (Scottish Borders), Schotland
 Whitton (Shropshire), een plaats in het Engelse graafschap Shropshire